Троицкая слобода

 Троицкая слобода — село в Переславском районе Ярославской области.
 Троицкая слобода — слобода, существовавшая в Воронеже.
 Троицкая слобода — слобода, существовавшая в Москве